Marano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Marano Marchesato, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Marano Vicentino, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Marano sul Panaro, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Marano Equo, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Marano di Napoli, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Marano, Castenaso, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 Marano, Gaggio Montano, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 Marano, Venezia, ort, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Marano, Parma, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 
 Marano, Trento, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Marano (flod) – en flod
 Marano, Cupra Marittima – en befäst by i Cupra Marittima

Robotskapade Italienförgreningar